Rakovica est un toponyme qui peut désigner :
en Bosnie-Herzégovine
Rakovica, un village situé dans la municipalité d'Ilidža, dans le canton de Sarajevo et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Rakovica, un village situé dans la municipalité de Kozarska Dubica et dans la République serbe de Bosnie ;
en Croatie
Rakovica, un village et une municipalité situés dans le comitat de Karlovac ;
en Serbie
la Rakovica, une rivière de Serbie ;
Rakovica, une des dix municipalités urbaines de Belgrade, la capitale de la Serbie ; 
Rakovica, un village situé dans la municipalité de Čajetina, district de Zlatibor ;
Selo Rakovica, un quartier de la municipalité de Voždovac, à Belgrade.

Autres 
la gare de Rakovica, située à Belgrade en Serbie, dans la municipalité urbaine de Rakovica ;
le monastère de Rakovica, situé à Belgrade en Serbie, dans la municipalité urbaine de Rakovica.